The Black Angel può riferirsi :

Letteratura 
 L'angelo nero (The Black Angel) – romanzo di Cornell Woolrich del 2003
 L'angelo delle ossa (The Black Angel) – romanzo di John Connolly del 2005

Musica 
 The Black Angel – album di Freddie Hubbard del 1969